Thelma Long e George Worthington hanno battuto in finale Clare Proctor e Jack May 6-4, 3-6, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1951